Nom de tres reis d'Assíria:
 Adadnirari I vers 1295-1275 aC
 Adadnirari II 912-891 aC
 Adadnirari III 811-783 aC